Кондрато́вич () — белорусская фамилия. Образована от имени Кондрат.

Известные носители 
 Кондратович, Алексей Иванович (1920—1984) — советский писатель, литературный критик.
 Кондратович, Вадим Петрович (1922—2007) — советский политический деятель, управляющий делами Совета Министров Казахской ССР
 Кондратович, Евгений Павлович (1934—2009) — генеральный директор производственного объединения «Китойлес», Герой Социалистического Труда.
 Кондратович, Иероним Иванович (1846—1923) — горный инженер, депутат Государственной думы I созыва от Петроковской губернии.
 Кондратович, Ириней Михайлович (1881—1951) — украинский журналист, историк, церковный деятель.
 Кондратович, Киприан Антонович (1858—1932) — русский генерал.
 Кондратович, Кирьяк Андреевич (1703—1790) — русский писатель, поэт и переводчик XVIII века; коллежский асессор.
 Кондратович, Людвик Владислав Франтишек (1823—1862) — польский поэт.
 Кондратович, Никита Ульянович (1917—1986) — Герой Советского Союза.
 Кондратович, Олимпий Владиславович (1873—1932) — русский терапевт, доктор медицины, профессор.
 Кондратович, Рихард (1932—2017) — советский и латвийский селекционер.
 Кондратович, Татьяна Николаевна (Маруся Климова; род. 1961) — русская писательница и переводчик.

См. также

Примечания